Az Álmosvölgy legendája (1820), Washington Irving novellája
 Az Álmosvölgy legendája (1999), Tim Burton filmje
 Az Álmosvölgy legendája (2013-2017), amerikai televíziós sorozat